Субхи, Собхи (, , , , ):
 Субхи, Мустафа (1883—1921) — турецкий революционер, основатель и председатель Коммунистической партии Турции.
 Собхи, Седки (род. 1955) — министр обороны Египта (с 2014).
 Субхи Бей Баракат аль-Халиди (1889—1939) — сирийский политический деятель, премьер-министр Сирии, генерал-майор.